

Cinema
Zanna Bianca (White Fang) – film del 1936 diretto da David Butler
Zanna Bianca – film del 1946 diretto da Aleksandr Zguridi
Zanna Bianca – film del 1973 diretto da Lucio Fulci
Zanna Bianca e il cacciatore solitario - film del 1975 diretto da Alfonso Brescia.

Il ritorno di Zanna Bianca – film del 1974 diretto da Lucio Fulci
Zanna Bianca - Un piccolo grande lupo – film del 1991 diretto da Randal Kleiser
Zanna Bianca – film del 2018 diretto da Alexandre Espigares

Letteratura
Zanna Bianca – romanzo di Jack London del 1906

Televisione
Zanna Bianca – serie televisiva canadese del 1993